Na 7 º edição do Torneio Fita Azul de Futebol do ano de 1962 o premio ficou o time do  conseguiu essa fita ao disputar 12 partidas em 4 países sulamericanos. Foram 6 jogos na Colômbia, 3 jogos no Equador, 2 jogos na Bolívia e 1 jogo no Suriname.

Jogos

Campanha

Premiação

Futebol de 1962 no Brasil